Wyniki turnieju piłki nożnej odbywającego się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1988 w Seulu.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 
Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 
Grupa B

Grupa C

Tabela końcowa 
Grupa C

Grupa D

Tabela końcowa 
Grupa D

Ćwierćfinały

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał

Medale 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988
1988 w piłce nożnej